Варжен:

 Варжен — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Варжен — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.